E18 oder E 18 steht für:
 DR-Baureihe E 18, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 Europastraße 18, eine Fernstraße von Enniskillen in Nordirland nach Sankt Petersburg in Russland
 HMS E18, ein britisches U-Boot
 eine Gewindeform für Glühlampen, siehe Lampensockel
 Objektivfehler bei der Canon Ixus und Powershot-Camera

E18